Harisa je lahko:
 harisa - omaka
 Harisa, Libanon - romarski kraj v Libanonu